Арбакл () — английская фамилия. Известные носители:
 Арбакл, Роско (1887—1933) — американский актёр немого кино, комик, режиссёр и сценарист.
 Арбакл, Тиффани (род. 1975), более известная как Plumb — американская певица.

См. также 
 Арбакли